Chilly (Ardeny) – francuska gmina w regionie Szampania-Ardeny
 Chilly (Somma) – francuska gmina w regionie Pikardia
 Chilly (Górna Sabaudia) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy